Josephus Maria Gustavus Florentinus Ghislenus Van Cauwenbergh (Lier, 6 november 1880 - Berchem, 9 januari 1954) was een Belgisch politicus voor het Katholiek Verbond van België.

Levensloop
Joseph Van Cauwenbergh was een zoon van de Lierse burgemeester Florent van Cauwenbergh. Zoals zijn vader, was hij notaris. 

Hij werd gemeenteraadslid (1921-1954), schepen (1921-1928) en burgemeester (1928-1954) in Lier. Tijdens de Tweede Wereldoorlog - in 1941 - werd hij door de Duitse bezetter afgezet op basis van de ouderdomsverordening (Überalterungsverordnung) van 7 maart 1941. Waarnemend burgemeester werd partijgenoot en schepen Frans Raats. Op 26 oktober 1941 volgde de aanstelling van Alfred Van der Hallen (VNV) als oorlogsburgemeester. Na de Bevrijding nam Van Cauwenbergh onmiddellijk het ambt weer op. 

In 1932 werd hij verkozen tot provinciaal senator voor de provincie Antwerpen en vervulde dit mandaat tot in 1946.

Literatuur
 Paul VAN MOLLE, Het Belgisch parlement 1894-1972], Antwerpen/Utrecht, 1972. 1972
 Dirk GEUENS, Van vernielde Pallieterstad naar verzuilde Zimmerstad. Het culturele leven in Lier in het interbellum'', licentiaatsthesis (onuitgegeven), KU Leuven, 2002.

Externe link
 Fiche Joseph Van Cauwenbergh, ODIS

Voetnota

Katholiek Verbond van België-politicus
Schepen van Lier
Burgemeester van Lier
Belgisch senator
Belgisch notaris